Alexander Baring kan syfta på:

* Alexander Baring, 1:e baron Ashburton  (1774–1848), brittisk peer
 Alexander Baring, 4:e baron Ashburton (1835–1889), brittisk peer
 Alexander Baring, 6:e baron Ashburton (1898–1991), brittisk peer